Associação Portuguesa de Desportos este un club de fotbal din São Paulo, Brazilia, uzual numit Portuguesa sau Lusa.

Palmares
Campeonato Brasileiro Série A runner-up: 1
1996

Campeonato Brasileiro Série B: 1
2011

São Paulo State Championship: 3
1935, 1936, 1973

São Paulo State Championship Serie A2:2
2007, 2013

Rio-São Paulo Tournament: 2
1952, 1955

São Paulo Youth Cup (Copa São Paulo de Futebol Júnior): 2
1991, 2002

Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino: 1
1999-00

Campeonato Paulista Feminino de Futebol: 2
1998, 2000

Lotul actual

Antrenori

 Otto Glória (1973–75)
 Candinho (1997–99)
 Mário Zagallo (1999–00)
 Candinho (2001–02)
 Heriberto da Cunha (18 august 2003 – 19 noiembrie 2003)
 Paulo Comelli (17 martie 2004 – 12 august 2004)
 Alexandre Gallo (1 februarie 2005 – 21 martie 2005)
 Giba (26 martie 2005 – 1 martie 2006)
 Edinho (2 martie 2006 – 8 mai 2006)
 Candinho (2006)
 Vágner Benazzi (25 septembrie 2006 – 27 septembrie 2008)
 Estevam Soares (24 august 2008 – 22 ianuarie 2009)
 Mário Sérgio (23 ianuarie 2009 – 5 martie 2009)
 Paulo Bonamigo (6 martie 2009 – 5 august 2009)
 Renê Simões (11 august 2009 – 26 august 2009)
 Vágner Benazzi (27 august 2009 – 15 aprilie 2010)

 Vadão (16 aprilie 2010 – 13 octombrie 2010)
 Sérgio Guedes (14 octombrie 2010 – 20 februarie 2011)
 Jorginho (21 februarie 2011 – 20 aprilie 2012)
 Geninho (21 aprilie 2012 – 8 decembrie 2012)
 Péricles Chamusca (13 decembrie 2012 – 15 aprilie 2013)
 Edson Pimenta (15 aprilie 2013 – 29 iulie 2013)
 Guto Ferreira (29 iulie 2013 – 3 februarie 2014)
 Argel Fucks (3 februarie 2014 – 17 mai 2014)
 Marcelo Veiga (21 mai 2014 – 30 iulie 2014)
 Silas (31 iulie 2014 – 11 septembrie 2014)
 Zé Augusto (caretaker, 11 septembrie 2014 – 15 septembrie 2014)
 Vágner Benazzi (15 septembrie 2014 – 18 octombrie 2914)
 Zé Augusto (caretaker, 18 octombrie 2014 – 30 noiembrie 2014)
 Ailton Silva (15 decembrie 2014 – 6 aprilie 2015)
 Júnior Lopes (21 aprilie 2015 – 29 iunie 2015)
 Estevam Soares (30 iunie 2015 –)

Referințe

Bibliografie
Lusa, uma História de Amor – Orlando Duarte, Livraria Teixeira, 2000.

Legături externe
Official website

Fondări în 1920
Cluburi braziliene de fotbal
P